Лоза́ — название тонкой и длинной разновидности стебля (травянистого или одревесневшего), характерного главным образом для растений рода , а также для некоторых других (в частности, некоторых видов рода ); в узком смысле обычно применяется именно в отношении побегов винограда и всего семейства . Иногда лозой ошибочно называют всё растение винограда.

При помощи особых отростков (усиков) лоза обвивает растения и другие опоры, что позволяет ей осуществить свою основную функцию — поддержку всего растения для осуществления его дальнейшего роста. Она также служит для вегетативного размножения. Обилие мягких тканей обеспечивает лозе гибкость, меньшую уязвимость перед повреждениями и способность быстро восстанавливать побег в случае их появления. Гибкость лозы позволяет также увеличить шансы выживания растения в случае утраты опоры.

Нередко развивающиеся благодаря лозе растения вступают в конкурентные отношения с растением-«опорой» (из-за света и питательных веществ) или способны повредить его.

См. также 
 Ползучие растения
 Лозоплетение 
 Лианы

Примечания 

Побег
Виноградовые
Природные материалы для плетения